George Bancroft ist der Name folgender Personen:

* George Bancroft (Politiker) (1800–1891), US-amerikanischer Historiker und Politiker
 George Bancroft (Schauspieler) (1882–1956), US-amerikanischer Schauspieler
 George Bancroft (Fußballspieler) (1890–1969), englischer Fußballspieler